Steinförde steht für:

Steinförde, Ortsteil von Fürstenberg/Havel, Land Brandenburg
Steinförde (Wietze), Ortsteil von Wietze, Land Niedersachsen
Steinförde (Wüstung), Wüstung bei Rheinsberg, Land Brandenburg
Siehe auch:
 Steinfort
 Steinforth